Oberweiler – comune del circondario Eifelkreis Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)
 Oberweiler im Tal – comune del circondario rurale di Kusel (Renania-Palatinato)
 Oberweiler-Tiefenbach – comune del circondario rurale di Kusel (Renania-Palatinato)